1020 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги, на территории Каменского района Ростовской области.

Характеристика 
Платформа находится между хуторами Астахов и Берёзовый. На ней делают остановки пригородные поезда.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 1020 км
 Железнодорожная станция Остановочный пункт 1020 км

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги